Hopalong steht für:

 australisches Slang-Wort für Kängurus
 Hopalong Cassidy, Film- und Comic-Figur eines Cowboys
 Hopalong-Nunatak, Nunatak im Coatsland, Antarktika